Kuttner ist ein Familienname. Er wurde schon 1356 in dieser Form das erste Mal belegt, 1586 in der Form Küttener. Eine weitere Form des Namens ist Küttner. Der Name bedeutet „Kuttenträger“ (eine Kutte ist die traditionelle Ordenstracht der Franziskaner); häufig wurde er auch für den Hersteller dieser Kleidungsstücke verwendet.

Bekannte Namensträger 
 Astrid Kuttner (* 1958), ehemalige österreichische Politikerin (Die Grünen)
 Erich Kuttner (1887–1942), deutscher Journalist und preußischer Politiker (SPD)
 Henry Kuttner (1915–1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Georg Kuttner (1877–1916), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jürgen Kuttner (* 1958), deutscher Kulturwissenschaftler und Moderator
 Manfred Kuttner (1937–2007), deutscher Maler
 Max Kuttner (1883–1953), deutscher Sänger (Tenor)
 Sarah Kuttner (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin
 Stephan Kuttner (1907–1996), deutsch-amerikanischer Kirchenrechtler

Siehe auch 
 Kutte
 Küttner
 Sarah Kuttner – Die Show

Familienname